Dit is een overzicht van statistieken, wedstrijden en transfers van de Belgische voetbalclub Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2015/2016.

Samenvatting seizoen

Spelers

Transfers

Zomer

Winter

1 = contract verlopen
2 = contract verbroken
3 = begin huurcontract
4 = einde huurcontract

Technische staf

Wedstrijden

Voorbereiding – Oefenwedstrijden 

Opstelling Lierse:Goris, Diomande, Mouad, Allach, Sabaouni, Kofi, Yakubu, Poelmans, Sabir, Chihab en HassanVervangingen:46' Chihab Dorangean 46' SabaouniEl Ansri 46'Allach  Benzema 46'Tauil Ankomah 46'Poelmans  Chair 46'Koffi  Richard

Opstelling Lierse :  Brondeel, Annor, Falatt (46' Diaby), Poelmans, Yakubu, Bougrine (46' Ankomah), Sabaouni (46' El Ansri), Tauil (59' Benzema), Ayub (46' Allach), Kouemaha (46' Sylla), Diomande (46' Hassan).

Opstelling Lierse:Van der Helm,Habarugira (55' Chihab),Diomande (35' Yakubu),Mouad ('46 Josias),Allach ('46 Tahiri), Sabaouni (66' Benzema),Masika (40' Hassan) Miranda (55' Kouemaha),Poelmans, Ankomah,Sabir (46' Annor)

Opstelling Lierse:Goris,Habarugira,Mouad,Sabaouni,Yakubu,Poelmans, Ankomah,Sabir,Tahiri,Roulez,AnnorVervangingen:Habarugira46'Benson,Mouad 62'Allach,Sabir80'BenzemaTahiri62'Hassan,Roulez46'Chair

Opstelling Lierse:Van Der Helm,Diaby, Mouad,Sabaouni,Gadze,Yakubu,Poelmans,Ankomah,Sabir, Tahiri en Annor .Vervangingen:Gadze,46’Josias ,Mouad,55'Allach ,Tahiri,55'Hassan,Annor,40'Diomandè

OpstellingLierse:Goris,Kofi,Habarugira,Poelmans,Yakubu,Ankomah,Sabaouni,Mouad,Roulez,Tahiri, Gadze.Vervangingen: Goris,46' Van der Helm, Kofi64'Annor ,Poelmans,53' Diaby ,Yakubu,56' Hafez ,Sabaouni ,59' Diomande, Mouad,67'Chair ,Roulez,34' Sabir ,Tahiri,64' Allach ,Gadze ,51' Benson10px.

OpstellingLierse:Brondeel,Bougrine,Diaby,Yakubu,Hafez,Tauil,Sabaouni,Diomande,Benson,Tahiri, AllachVervangingen:Hafez74Poelmans,Tauil56'Roulez,Benson31'Ankomah

OpstellingLierse:Van der Helm,Bougrine,Diaby,Poelmans,Yacubu,Ankoman,Sabaouni,Allach,Diomandè,Tahiri,Tiago.Vervangingen:Poelmans33'KofiAnkomah46'AnnorDiomandè72'ChairTahiri65'BensonTiago61'Roulez.

Tweede klasse 2015-16: Reguliere competitie 

Opstelling Lierse:Brondeel,Hafez,Yakubu,Annor,Poelmans,Diomondè,Bougrine,Ankomah,Tahiri,Sabaouni,AllachVervangingen:46'Hafez,Nyarko ,46'Annor,Diaby

Opstelling Lierse:Brondeel,Diaby,Sabaouni,Tahiri,Masika,Hafez,Yakubu,Mouad,Poelmans, Ankomah, Sabir:Vervangingen:Tahiri,,46’ Benson , Masika, 46’Roulez,Mouad ,46'Thiago

Opstelling Lierse:Brondeel,Bougrine,Diaby,Habarugira,Yakubu,Ankomah,Sabaouni,Diomandé,Tahiri,Thiago,,Velikonja:Vervangingen:Habarugira,,55'Kofi,Tahiri,59'Tauil,Thiago,77'Benson 

Opstelling Lierse: Brondeel,Bougrine,Habarugira,Sabaouni,Tahiri,Tauil,Poelmans,Chair,Diomande,Ankomah,Roulez Vervangingen:Tauil,55'Zizo,
,Tahiri,73'El Ansri,Roulez,80'Benson,</small>

Opstelling Lierse:Brondeel,Diaby,Habarugira,Sabaouni,,Thiago,Tahiri,Poelmans,Diomande,Ankomah,Bougrine,,Velikonja,.Vervangingen:Diomande,71'Masika,10px,Tahiri,81'Zizo

Opstelling Lierse:Brondeel,Bougrine,Habarugira,Diaby,Poelmans,Masika ,Ankomah,Sabaouni,,Tahiri,,Thiago,VelikonjaVervangingen:Masika,67'Benson,Velikonja, 80'Zizo,Habarugira,,86' Buysens

Opstelling Lierse: Brondeel,El Ansri,Diaby,Sabaouni,Buysens,Ankomah,Bougrine,Velikonja,Ferreira Dos Santos,Tahiri, MasikaVervangingen: Ankomah,21' Zizo,Ferreira Dos Santos,,74' Benson,Sabaouni76' Bruylandts

Opstelling Lierse:Brondeel,Bougrine,Diaby,,Buysens,Poelmans,Benson,Sabaouni,Tahiri,Zizo,Thiago,VelikonjaVervangingen:Zizo,63’Bruylandts10pxThiago,70’Hassan,Sabaouni,86’Allach

Opstelling:Brondeel,Bougrine,Habarugira,Diaby,Poelmans,El Ansri,,Tahiri,Benson,Zizo,,Hassan en VelikonjaVervangingen:Benson,65' AllachTahiri,82' Bruylandts

Opstelling:Brondeel,Bougrine,Habarugira,,Diaby,Poelmans,Tahiri,Sabaouni,, Bruylandts),Zizo,Masika,,Thiago,VelikonjaVervangingen:Thiago,46'HassanTahiri,67'Allach,Sabaouni,84'Bruylandts

Opstelling:Brondeel,Habarugira,,,Allach,Buysens,El Ansri,,,Masika,Zizo,Poelmans,Bougrine,Velikonja, Weuts.Vervangingen:Zizo,67’HassanAllach90'Tahiri

Opstelling Lierse:Brondeel,Habarugira,Buysens,Weuts,Poelmans,Bougrine,El Ansri,,Allach,Zizo,Masika,Velikonja.Vervangingen:Zizo,63'Diomande,Bougrine,88'Tahiri

Opstelling Lierse:Brondeel,El Ansri,Diaby,Habarugira,Allach,Masika,Zizo,Buysens,Poelmans,Bougrine,VelikonjaVervangingen: Masika,16' Thiago ,Zizo,75' Tahiri, Allach,86' Sabaouni.

Opstelling Lierse:Brondeel,Habarugira,Buysens,Weuts,Poelmans,Bougrine,Sabaouni,Zizo,Allach,Thiago,Velikonja.Vervangingen:Habarugira,,57' Diaby,Bougrine,73' TahiriVelikonja,78' Bruylandts

Opstelling Lierse:Brondeel,Diaby,Habarugira,Sabaouni,Allach,Thiago,Zizo,Buysens,Poelmans,Bougrine,VelikonjaVervangingen:Thiago,75'MasikaBougrine,82'El Ansri

Opstelling Lierse:Brondeel,Habarugira,Buysens,Diaby,Poelmans,Bougrine,Zizou,Sabaouni, Allach,Thiago,Velikonja.:Vervangingen:Thiago,46'Ayub,
Bougrine,69'El Ansri
Zizou,75'Tahiri</small>

Opstelling Lierse:Brondeel,Habarugia,Buysens,El Ansri,Poelmans,Masika,Sabaouni,Zizo,Bougrine,Allach,VelikonjaVervangingen:Allach,,62'Bruylandts,

Opstelling Lierse:Brondeel,El Ansri,Diaby,Habarugira,Masika,Zizo,Buysens,Poelmans,Bougrine,Velikonja,Bruylandts Vervangingen:Zizo ,74’ Allach,Bruylandts,82' Benson

Opstelling Lierse: Brondeel,Habarugira,,Buysens,Diaby,Poelmans,El Ansri,Bougrine,Benson ,Masika, Bruylandts, VelikonjaVervangingen:Bruylandts64'Thiago,, Benson74'Tahiri

Opstelling Lierse:Brondeel,El Ansri,Buysens,Habarugira,,Poelmans,Masika,Bougrine,Bruylandts,Diaby,,Zizo,VelikonjaVervangingen:Bruylandts,71'Tahiri,Zizo,,,79'Sabaouni,Masika,91'Benson

Opstelling Lierse: Brondeel,El Ansri,,Diaby,Habarugira,, Sabaouni,Tahiri,Poelmans,Buysens,,Bougrine,Velikonja,BruylandtsVervangingen:Bougrine,61'Diomonde,, Bruylandts,83'Benson  

Opstelling Lierse:Brondeel,Bougrine,Buysens,Diaby,Poelmans,,Diomande,Sabaouni,El Ansri,Tahiri,Bruylandts, Velikonja.Vervangingen:Diomande,60'Benson,El Ansri,71'Hassan,Sabaouni, 83'Kampamba

Opstelling Lierse:Brondeel,Habarugira,Diaby,Weuts,Poelmans,,Bougrine,El Ansri,Sabaouni,Tahiri,Bruylandts,VelikonjaVervangingen:Bruylandts,82'Kampamba ,Bougrine,,84'Allach, Sabaouni,,84'Buysens

Opstelling Lierse:Brondeel,Poelmans,Weuts,Buysens,,Habarugira,El Ansri,Sabir,Allach,Tahiri,Zizo en VelikonjaVervangingen: Zizo’78 Benson,Tahiri,87’ Ankomah

Opstelling Lierse: Brondeel,Habarugira,Buysens,Weuts,Poelmans,Zizo,Bougrine,El Ansri,Tahiri,Allach,VelikonjaVervangingen:El Ansri,61'Ankomah,Zizo,66'Masika,Tahiri,74'Benson

Opstelling Lierse:Brondeel,Habarugira,Buysens,Weuts,Poelmans,Ankomah,Bougrine,Allach, Tahiri, Masika, Velikonja.Vervangingen: Tahiri,66'Benson,, Masika,85'Bruylandts,Bougrine,,88'El Ansri.

Opstelling Lierse:Brondeel,Habarugira,Buysens,Weuts,Poelmans,Bougrine,Ankomah,Allach,Tahiri, Masika,Velikonja.Vervangingen:
Masika,,62'Benson,,Bougrine,,82'El Ansri,,Habarugira ,87'Bruylandts.</small>

Opstelling Lierse: Brondeel,Habarugia,Buysens,Weuts,Poelmans,Ankomah,Allach,Tahiri,Bougrine,Masika,VelikonjaVervangingen:Tahiri,72'Benson,, Allach,,90'El Ansri,

Opstelling Lierse:Brondeel,Habarugira,Buysens,Weuts,,Poelmans,Ankomah,Bougrine,Allach,Tahiri,Masika,Velikonja.Vervangingen: Ankomah,,58’Benson,
,Tahiri,,73’El Ansri,
,Masika,,88’ Zizo,</small>

Opstelling Lierse:Brondeel,ElAnsri,Buysens,Weuts,Poelmans,Ankomah,Bougrine,Allach,Tahiri,Masika,Velikonja,Vervangingen: Ankomah,,56'Benson, Tahiri,,56'Bruylandts,

Opstelling Lierse: Brondeel, El Ansri, Buysens, Weuts, Poelmans, Ankomah, Bougrine, Allach,Benson, Masika, Velikonja.Vervangingen:Allach 79' Kuffour,Benson 83' Diaby

Opstelling Lierse: Brondeel, El Ansri, Buysens, Weuts, Poelmans, Bougrine, Ankomah, Benson, Allach, Masika, Velikonja.Vervangingen:El Ansri46'Diaby10px,Ankomah57'BruylandtsPoelmans72' Kuffour

Beker van België 2015-16

Opstelling Lierse:Brondeel,Hafez,Habarugira,Poelmans,Yakubu,Ankomah,Sabaouni,Bougrine,Masika,Tahiri,Allach Vervangingen:Masika, 64' Benson ,Tahiri,82' Benzema , Allach,70'Diomande 

Opstelling Lierse:Brondeel,Sabaouni,Tahiri,Masika,Hafez,Yakubu,Tauil,Poelmans,Diamandè,Ankomah, BougrineDiomandé,46'Thiago,Tahiri,84'Diaby,Hafez,,84' Habarugira

Topschutters 

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2015/16